Пац — фамилия, см. Пацы. Известные носители:
 Пац, Антоний Михаил (ок. 1722—1774) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, писарь великий литовский, полковник войск литовских, староста бортянский.
 Пац, Бонифаций Теофил (ок. 1622—1678) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, стражник великий литовский, обозный великий литовский, староста ботоцкий и рыский.
 Пац, Доминик (?—1579) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подкоморий берестейский, каштелян смоленский.
 Пац, Иероним Доминик (ок. 1620—1662) — литовский магнат, представитель аристократического рода Великого княжества Литовского.
 Пац, Казимир (?—1695) — римско-католический и государственный деятель Великого княжества Литовского, каноник виленский, епископ смоленский и жемайтский.
 Пац, Казимир Михаил (ок. 1655—1719) — государственный деятель Великого княжества Литовского, староста ширвинтоский и майшагольский.
 Пац, Константин Владислав (1620—1686) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, полковник литовских войск, хорунжий надворный литовский, староста васильковский.
 Пац, Кшиштоф Константин (ок. 1679—1725) — государственный деятель Великого княжества Литовского, писарь великий литовский, каштелян полоцкий, староста ковенский, пинский и дудский.
 Пац, Людвик Михал (1778—1835) — дивизионный генерал польской армии, участник Наполеоновских войн.
 
 Пац, Николай (1500—1545) — ловчий великий литовский.
 Пац, Николай (1527—1585) — епископ Киевский.
 Пац, Николай (1570—1642) — епископ Жемайтский.
 Пац, Николай Доминикович (?—1595) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подкоморий берестейский.
 Пац, Николай Стефан (1623—1684) — государственный и римско-католический деятель Великого княжества Литовского, воевода, епископ виленский, староста кричевский, раканцишский и лаваришский.
 Пац, Павел (ок. 1530—1595) — государственный деятель Великого княжества Литовского, каштелян витебский, воевода мстиславский, каштелян виленский, староста.
 Пац, Пётр (ок. 1570—1642) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, староста мстиславский, радомльский и довгялишковский.
 Пац, Пётр Михаил (ок. 1645—1696) — государственный деятель Великого княжества Литовского, браславский хорунжий и маршалок, генеральный староста жемайтский, староста довгялишковский.
 Пац, Самуил (1590—1627) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, ротмистр, полковник и региментарий, хорунжий великий литовский.
 Пац, Станислав Николаевич (ок. 1525—1588) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода витебский, староста суражский, велижский и трабский.
 Пац, Стефан (1587—1640) — государственный деятель Речи Посполитой, подканцлер литовский, староста.
 Пац, Феликс Ян (ок. 1615—ок. 1700) — государственный деятель Великого княжества Литовского, дворянин, староста, стольник великий литовский и подкоморий великий литовский.
 Пац, Христофор Сигизмунд (1621—1684) — канцлер великий литовский.
 Пац, Юзеф Пётр (1736—1797) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал-майор литовских войск, староста вилейский.
 Пац, Юрий (Па́цович; середина XV века—ок. 1505) — государственный деятель Великого княжества Литовского, наместник ковенский, новогрудский, полоцкий, воевода киевский.

См. также 
 Паш
 Паац, Херберт  (1898—1944) — немецкий писатель и журналист.